

Patronyme

 Damien Spagnolo (1985-), cycliste français ;
 Francesco Spagnolo (1920-1991), homme politique italien ;
 Matteo Spagnolo (2003-), basketteur italien ;
 Robert Spagnolo (1929-2009), ancien joueur puis entraîneur français de rugby à XV.

Patronyme italien